Шаховское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Шаховское — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Шаховское — деревня в Данковском районе Липецкой области, упразднена в 2001 г.
 Шаховское — деревня в Куркинском районе Тульской области.
 Шаховское — село в Узловском районе Тульской области.
 Шаховское — село в Павловском районе Ульяновской области.

См. также 
 Шаховское сельское поселение